Distance steht für:

 Distance (Album), Musikalbum von Hikaru Utada (2001)
 Distance (Lied), Lied von Mammoth WVH (2020)
 Distance (Mangaka), japanischer Mangaka (ab 1993)
 Distance (2001), japanischer Film von Hirokazu Koreeda
 Distance (2016), US-amerikanischer Kurzfilm von Aimee Long 

Siehe auch: 
 Distanz